Miejscowości w USA:
 Renville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
Gminy w USA:
 Renville (ang. Renville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Renville (ang. Renville County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Renville (ang. Renville County) – w stanie Dakota Północna